Die Saison 2003/04 war die vierte Spielzeit der Suomi-sarja als dritthöchste finnische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei nach regionalen Kriterien besetzte Gruppen mit neun bzw. zehn Mannschaften aufgeteilt. Die Mannschaften der Zone Nord absolvierten jeweils 32 Spiele, die Mannschaften der Zone Süd jeweils 36 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, deren beiden Halbfinalsieger sich wiederum für die Aufstiegsrunde zur zweitklassigen Mestis qualifizierten. Die beiden Letztplatzierten jeder Gruppe mussten in der Abstiegsrunde antreten. Deren beiden Verlierer mussten anschließend in der Relegation um den Klassenerhalt antreten.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und nach Verlängerung erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Zone Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Zone Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Viertelfinale 
 Jokipojat – PaKa Kuusamo 2:1 (11:1, 0:1 n. V., 8:3)
 HeKi Heinola – Raahe-Kiekko 2:0 (8:1, 3:1)
 Jeppis Pietarsaari – VG-62 Naantali 2:0 (2:1, 7:5)
 Diskos Jyväskylä – Koo-Vee 0:2 (4:5 n. V., 3:4)

Halbfinale 
 Jokipojat – Jeppis Pietarsaari 2:0 (8:1, 3:1)
 Koo-Vee – HeKi Heinola 2:1 (5:2, 1:7, 4:2)

Jokipojat wurde als beste Mannschaft der Suomi-sarja in der Mestis-Relegation zum Meister der Suomi-sarja erklärt.

Abstiegsrunde 
 Kiekko-Oulu – PePo HC Lappeenranta 0:2 (1:3, 4:5 n. V.)
 Ahmat Haukipudas – Vermuntilan Tempo HT 0:2 (3:6, 2:6)

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit bei passionhockey.com (französisch)

Suomi-sarja-Saison
Eishockeysaison 2003/04